Osoby o nazwisku Bryk
 Antoni Bryk (1820–1881), polski, lekarz chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Edward Bryk (1923–1991), polski lekarz okulista, profesor Akademii Medycznej w Krakowie, pisarz i malarz
 Jan Bryk (1899–1940), polski prehistoryk i archeolog, burmistrz Kamionki Strumiłowej, ofiara zbrodni katyńskiej
 Iwan Bryk (1879—1947), ukraiński filolog, sławista, pedagog, działacz społeczny, prezes Proświty
 Mateusz Bryk (1989–), polski hokeista, reprezentant Polski
 Ryszard Bryk (1931–), polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Zenon Bryk (1940–), generał dywizji Wojska Polskiego

 Inne
 bryk – ściąga